Karel Konstantin Habsbursko-Lotrinský (německy Karl Konstantin Habsburg-Lothringen, maďarsky Habsburg Károly Konstantin, * 20. července 2004, Budapešť, Maďarsko) je rakouský arcivévoda, syn Jiřího Habsbursko-Lotrinského a Eiliky Oldenburské.

Život 
Narodil se jako Karel Michael Štěpán Maria Habsbursko-Lotrinský (někdy je titulován jako jako arcivévoda Karel Konstantin Rakouský). Je vnukem Oty Habsburského a pravnukem rakouského císaře a uherského krále Karla I.

V současné době je třetím v nástupnické linii rakousko-uherského trůnu.

Přes svého děda z matčiny strany je rovněž potomkem britského krále Jiřího II., a mohl by tak být v pořadí následnické linie britského trůnu, tomu však podle Act of Settlement z roku 1701 brání jeho římskokatolické vyznání.

Reference 

Arcivévodové
Uherští princové
Čeští princové
Habsbursko-lotrinská dynastie
Narození 20. července
Narození v roce 2004
Narození v Budapešti
Muži
Žijící lidé